Альберто де ла Мадре де Діос — іспанський архітектор
 Хуан де Діос Арансасу — президент Нової Гранади
 Хуан де Діос Мартінес — президент Еквадору